Schnaus oder Schnauß steht für 

 Schnaus, bis 2013 eine politische Gemeinde im Kreis Ilanz im Bezirk Surselva des Kantons Graubünden in der Schweiz, seit 2014 Teil der neuen Gemeinde Ilanz/Glion

Schnaus oder Schnauss ist der Name von

 Andrea Schnaus (* 1971), deutsche Pianistin
 Anselm Schnaus (1670–1724), deutscher Abt im Kloster Waldsassen
 Maximilian Schnaus (* 1986), deutscher Musiker, Komponist, Kirchenmusiker und Organist
 Peter Schnaus (1936–2013), deutscher Musikwissenschaftler
 Ulrich Schnauss (* 1977), deutscher Musiker und Musikproduzent

Siehe auch:
 Schnauß